Cataract Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cataract Lake (Arizona)
 Cataract Lake (Colorado)
 Cataract Lake (Minnesota)
 Cataract Lake (Madison County, Montana)
 Cataract Lake (Stillwater County, Montana)
 Cataract Lake in Indiana, siehe Cagles Mill Lake
 Lake Cataract, New South Wales, Australien